Lithobius aulacopus est une espèce de chilopodes de la famille des Lithobiidae.

Annexes

Bibliographie

Références taxinomiques 
 
 

Lithobiidae